A Woman Scorned – cortometraggio del 1910 diretto da Lewin Fitzhamon
 A Woman Scorned – cortometraggio del 1911 diretto da David Wark Griffith
 A Woman Scorned – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Patheplay
 A Woman Scorned – film del 1914 diretto da John G. Adolfi
 A Woman Scorned – film del 1915 diretto da William Desmond Taylor